CCSA steht für:
 China Communications Standards Association, eine Standardisierungsvereinigung in China
 Certification in Control Self Assessment, ein international genutztes Berufsexamen

cc-sa steht für:
 Creative Commons, eine Lizenz zur Weitergabe unter gleichen Bedingungen

CCSA